Пинал — может означать:

 Пинал — река в Нижегородской области, Россия
 Пинал () — округ штата Алабама, США.